Cheek to Cheek, en español «Mejilla con Mejila» puede hacer referencia a: 

 Cheek to Cheek (1935), canción compuesta por Irving Berlin.
 Cheek to Cheek (2014), álbum de Lady Gaga y Tony Bennett.